

Patronyme 
 La Couture, acteur français du

Toponyme 
 La Couture, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à La Couture-Boussey
 La Couture, commune française du Pas-de-Calais
 La Couture, commune française de la Vendée

Voir aussi
 Basilique Notre-Dame-de-la-Couture à Bernay (Eure).
 Église de la Couture au Mans.
 
 

Homonymie de toponyme